Eino est un prénom masculin estonien et finnois notamment porté par :

Prénom
Eino Elo, pilote de rallyes finlandais
 (1889-1961), gymnaste olympique finlandais
 (1901-1995), auteur finno-américain
Eino Grön (né en 1939), chanteur de tango finlandais
 (1928-2000), auteur et sculpteur finno-suédois
 (1912-1975), cinématographe finlandais
 (1881-1945), homme politique et diplomate finlandais
 (1907-2006), historien et professeur finlandais
Eino Ilmari Juutilainen (1914-1999), pilote de chasse finlandais
Eino Kaila (1890-1958), philosophe et psychologue finlandais
Jaakko Eino Kalevi (né en 1984), compositeur et musicien finlandais
Eino Kilpi (1889-1963), journaliste et homme politique finlandais
Eino Kirjonen (1933-1988), sauteur à ski finlandais

Eino Leino (1878-1926), écrivain finlandais
 (1909-1964), pilote de chasse finlandais
Eino Ojanen (1924-2010), joueur finlandais de handball et de basket-ball
Eino Olkinuora (1915-1941), fondeur finlandais
 (né en 1931), marathonien finlandais
Eino Olkinuora (1915-1941), skieur cross-country finlandais
Eino Viljami Panula (1911-1912), garçon finlandais décédé durant le naufrage du Titanic
Eino Penttilä (1906-1982), athlète finlandais en lancer du javelot
Eino Pitkänen (1904-1955), architecte finlandais
 (né en 1988), joueur estonien de football
Eino Purje (1900-1984), athlète finlandais en  mètres
Eino Rahja (1885-1936), homme politique russo-finlandais
 (1886-1970), gymnaste olympique finlandais
Eino Rastas (1894-1965), athlète finlandais en  mètres
 (1919-2002), administrateur finlandais
Ville Eino Ritola (1896-1982), athlète finlandais en courses de fond
 (1887-1946), gymnaste olympique finlandais
 (1864-1937), compétiteur finlandais de voile olympique
Eino Seppälä (1896-1968), athlète finlandais en  et  mètres
 (1894-1973), joueur finlandais de football
Eino Tamberg (1930-2010), compositeur et professeur estonien
Eino Toppinen (né en 1975), violoncelliste finlandais
Eino Tulenheimo (1885-1962), homme politique finlandais
Eino Uusitalo (1924-2015), premier ministre de Finlande
Eino Virtanen (1908-1980), lutteur gréco-romain finlandais

Voir aussi
Prix Eino Leino, prix littéraire annuel finlandais
 (1631-1697), peintre japonaise

Homonymie de prénom
Prénom estonien
Prénom finlandais